Quali bezeichnet:
 Río Quali, linker Nebenfluss des Río Magdalena, Kolumbien
 Qualifizierender Hauptschulabschluss, eine Leistungsfeststellung
 Quali, Kurzwort für Qualifikation

Siehe auch:
 Qualitative Analyse